El término Pavia puede referirse a:
 Pavía, ciudad del norte de Italia.
 Pavía (Filipinas), municipio filipino de la provincia de Iloílo.
 Pavia (Mora), freguesia portuguesa del municipio de Mora
 Unión Deportiva Pavía, club de fútbol del Barrio de San Luis, en la ciudad de Almería conocido comúnmente como "Pavía".